В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Houston 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Сью Баркер і Енн Кійомура-Хаясі виграли титул, у фіналі перемігши пару Регіна Маршикова і Мері Лу Деніелс 5-7, 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

Відсутня

 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston